Kelley puede referirse a:

Personas 
 Abby Kelley (1811-1887), abolicionista y feminista estadounidense.
 Charles Kelley (n. 1981), cantante estadounidense.
 David E. Kelley (n. 1956), productor cinematográfico estadounidense.
 David H. Kelley (1924-2011), arqueólogo canadiente.
 Edward Kelly o Edward Kelley (1555-1597), alquimista inglés.
 DeForest Kelley (1920-1999), actor estadounidense de la franquicia de Star Trek.
 Florence Kelley (1859-1932), feminista estadounidense.
 Francis Clement Kelley (1870-1948), sacerdote estadounidense.
 Harold Kelley (1921-2003), psicólogo social estadounidense. 
 Jane Toppan (1854-1938), nacida Honora Kelley, asesina en serie estadounidense.
 Josh Kelley (n. 1980), cantante estadounidense de música country.